Emil Burian ist der Name folgender Personen:

* Emil Burian (Sänger) (1876–1926), tschechischer Opernsänger (Bariton) 
 Emil František Burian (1904–1959), tschechischer Komponist